16-й чемпіонат СРСР з хокею із шайбою проходив з 21 жовтня 1961 по 15 квітня 1962. У змаганні брали участь двадцять команд. Переможцем став клуб «Спартак» Москва. Найкращий снайпер — Євген Грошев (38 закинутих шайб).

Підсумкова таблиця 

Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, Пер = перемоги, Н = нічиї, Пор = поразки, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Джерела 
 Чемпіонат СРСР з хокею із шайбою 1961/62 на сайті Hockeyarchives.ru 
 Чемпіонат СРСР з хокею із шайбою 1961/62 на сайті hockeystars.ru 
 Архів змагань 
 Чемпіонат СРСР з хокею із шайбою 

Чемпіонат СРСР з хокею із шайбою
СРСР
СРСР